Mojsinje je lahko:
 Mojsinje, Ćićevace (Srbija)
 Mojsinje, Čačak (Srbija)